North Branch (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 North Branch (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 North Branch (rivier), een rivier in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador